Bernhard Flaschberger ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Flaschberger (Skirennläufer) (* 1960), österreichischer Skirennläufer
 Bernhard Flaschberger (Nordischer Kombinierer) (* 1996), österreichischer Nordischer Kombinierer